Woman (donna in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema e televisione 
 Woman – film del 1911 diretto da William Davis (Will S. Davis)
L'eterna tentatrice  (Woman) – film del 1918 diretto da Maurice Tourneur
 Woman – cortometraggio del 2012 diretto da Michael Paukert

Musica 
 Woman – canzone composta da Paul McCartney e ceduta a Peter and Gordon
 Woman – album di Nancy Sinatra del 1972
 Woman – album di Burt Bacharach del 1979
 Woman – singolo di John Lennon del 1981, dall'album Double Fantasy
 Woman – singolo di Ivana Spagna (inciso come Mirage) del 1983
 Woman – singolo degli Scorpions del 1993, dall'album Face the Heat
 Woman – singolo di Neneh Cherry del 1996, dall'album Man
 Woman – album di Ivana Spagna del 2002
 Woman – singolo dei Wolfmother del 2006, dall'album Wolfmother
 Woman – album dei Rhye del 2013
 Woman – album di Jill Scott del 2015
 Woman – album dei Justice del 2016
 Woman – canzone del cantante britannico Harry Styles, contenuta nell'omonimo album del 2017.
 Woman –  canzone della cantante statunitense Kesha, contenuta nel album Rainbow, pubblicato nel 2017.
 Woman – singolo di Cat Power del 2018
 Woman – singolo di Foxes del 2020
 Woman –  brano musicale di Doja Cat del 2021